Erick Kaller Three-Decker bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Erick Kaller Three-Decker (148 Eastern Ave., Worcester, Massachusetts), NRHP-ID: 89002413
 Erick Kaller Three-Decker (146 Eastern Ave., Worcester, Massachusetts), NRHP-ID: 89002411